Rosa 'Bad Birnbach' — сорт роз класса Флорибунда.

Биологическое описание 

Высота куста 40—45 см, ширина около 60 см.

Цветки махровые, лососево-розовые, около 4 см в диаметре, в крупных кистях. 

Лепестков 17—25. 

Аромат умеренный, по данным другого источника аромат отсутствует.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Роза 'Bad Birnbach®' имеет высокую устойчивость к болезням. 

Кусты рекомендуется высаживать на расстоянии 40 см друг от друга.

Устойчивость к чёрной пятнистости и мучнистой росе высокая, к дождю низкая.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Создан в Германии, в 1983 году. 

Селекционер - Раймер Кордес ().

Болезни и вредители

Литература

Примечания 

Bad Birnbach®